Стойба — название населённых пунктов:

Россия 
 Стойба — село в Селемджинском районе Амурской области.
 Стойба — село в Партизанском районе Красноярского края.